

Persone
 DJ Vibe – DJ portoghese
 Lasse Vibe – calciatore danese

Musica
 Vibe – rivista di musica
 Vibe – gruppo musicale sudcoreano
 Vibe – singolo delle Zhané del 1994
 Vibe – trasmissione musicale (blues, soul, R&B, ecc.) di Radio Capital condotta da Massimo Oldani

Altro
 Vibe – personaggio dei fumetti DC Comics
 Vibe – canale televisivo neozelandese
 Pontiac Vibe – autovettura compact prodotta dalla Pontiac dal 2003 al 2010